Shcherba et Chtcherba
 Hanna Shcherba-Lorgeril
 Lev Chtcherba